Преброяването на населението в Молдова през 2014 година е второто по ред откакто страната е независима. То се провежда от Националното бюро по статистика в периода 12–25 май.

Резултати

Етнически състав 
Численост на етническите групи, по административно деление от първо ниво:

Източници 

Преброявания на населението в Молдова
2014 година в Молдова